«Wanted» — песня американской группы OneRepublic, выпущенная в качестве второго сингла с их пятого студийного альбома Human на лейбле Interscope Records 6 сентября 2019 года. Она была написана в соавторстве фронтменом Райаном Теддером, басистом Брентом Катцлом, Кейси Смит , Тайлером Спрай и Заком Скелтоном. 20 декабря 2019 года была выпущена новая версия под названием «Wanted (String Mix)», в которой больше струнных инструментов.

Клип 
Музыкальное видео было показано руководителям Universal Music Group в Берлине в сентябре 2019 года; он был отмечен танцевальным представлением Теддера. 23 декабря 2019 года было выпущено видео выступления «String Mix», в котором Райан Теддер поёт во время исполнения Колорадского симфонического оркестра.

Отслеживание 
 Цифровая загрузка
1."Wanted" — 2:16
 Цифровая загрузка — TT Spry Remix
1."Wanted" (TT Spry Remix) — 2:54
 Цифровая загрузка — String Mix
1."Wanted" (String Mix) — 2:15

Песни OneRepublic
Песни, написанные Райаном Теддером